Die Abkürzung HHV bezeichnet

 den Hamburger Handball-Verband, einen Landesverband des Deutschen Handballbundes
 den Hessischen Handball-Verband, einen Landesverband des Deutschen Handballbundes
 HHV Handelsgesellschaft, ein Musiklabel und -versandhandel aus Berlin
 Humane Herpesviren, siehe Herpesviren
Hydraulischer Hybridantrieb (engl.: hydraulic hybrid vehicle)  

HHV